{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Кубок мира
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 29 октября — 10 ноября 1996
|-
|align = "center" | Amari Watergate Hotel
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 105 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Чемпион — сборная Шотландии
|-
| Финалист — сборная Ирландии
|-
|}

Кубок мира по снукеру 1996 (, также известен как Castrol-Honda World Cup 1996'' — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 29 октября по 10 ноября 1996 года. Победителем турнира стала сборная Шотландии в составе Стивена Хендри, Джона Хиггинса и Алана Макмануса, обыгравшая в финале сборную Ирландии (Кен Доэрти, Фергал О'Брайен, Стивен Мёрфи) со счётом 10:7.

Призовой фонд 

 Команда-победитель: £ 105 000 + кубок стоимостью 30 000
 Команда-финалист: £ 54 000

Результаты

Групповая стадия 

Из каждой группы в плей-офф выходят по две сборные. Числа вверху обозначают номер посева команды на турнире.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Некоторые данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Кубок мира (снукер)
1996 год в снукере